Remicourt (Lieja), municipi belga de la província de Lieja (Valònia)
 Remicourt (Vosges), municipi francès dels Vosges
 Remicourt (Marne), municipi francès del Marne